Het 16e Europees kampioenschap waterpolo voor vrouwen vond plaats van 14 juli tot 27 juli 2016 in de Kombank Arena in Belgrado, Servië. Twaalf landenteams namen deel aan het toernooi. Hongarije werd voor de derde keer Europees kampioen, Nederland eindigde als tweede.

Voorronde 
De twaalf teams waren verdeeld over twee groepen van zes teams elk. De eerste vier teams van elke groep speelden tegen elkaar in de kwartfinales in cross-group-format, de resterende teams speelden voor de plaatsen negen t/m twaalf.  In de knock-outfase speelden de verliezende teams van elke ronde tegen elkaar om de plaatsen achter degenen die de wedstrijd hadden gewonnen.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Eindrangschikking

Europees kampioenschap waterpolo
Waterpolo in 2016
Waterpolo
Sportevenement in Belgrado